Lada eller LADA kan syfta på:

 Lada – en enkel byggnad(sdel) för förvaring av hö eller andra grödor, se ängslada
 Trösklada – en ekonomibyggnad
 Lada (bilmärke) – ett ryskt bilmärke
 LADA Sport – ett ryskt racingteam
 LADA (diabetes) – en diabetesform Latent autoimmune diabetes in adults som liknar typ 1-diabetes
 Lada (gud) – en gudinna i slavisk mytologi
 Lada (socken) – en socken i Sichuan, Kina

Lada Egolaeva (1996–), en svensk pianist

Se även
 Ladugård
 Magasinsbyggnad
 Rundloge
 Uthus